Lorax – książka dla dzieci autorstwa Dr. Seussa
 Lorax – amerykański film animowany z 2012, adaptacja książki